Cheilopogon är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lowe, 1841. Cheilopogon ingår i familjen Exocoetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Cheilopogon